Wyniki podnoszenia ciężarów na 63. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1990 roku w Budapeszcie (Węgry). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1990 w sporcie
Budapeszt